Тимонин — русская фамилия; женская форма Тимонина.

Известные носители 
 Тимонин, Аксён Филиппович (1928—1942) — юный подпольщик Великой Отечественной войны.
 
 Тимонин, Анатолий Николаевич (род. 1955) — российский историк права, профессор БашГУ.
 Тимонин, Виталий Иосифович (1927—2008) — советский нефтяник, генеральный директор объединения «Мангышлакнефть» (1971—1980), лауреат Государственной премии КазССР (1985).
 Тимонин, Владимир Ильич (1939—2011) — советский и российский шахматный композитор, мастер спорта СССР.
 Тимонин, Леонид Михайлович (1928—2009) — советский и российский физик-ядерщик, лауреат Сталинской (1954), Ленинской (1962) и Государственной (1982) премий, заслуженный деятель науки РФ (1996).
 Тимонин, Пётр Иванович (род. 1928) — Герой Социалистического Труда.
 
 Тимонин, Эрнест Лазаревич (род. 1937) — советский и российский государственный деятель, заслуженный работник транспорта.

 Тимонина, Татьяна Владимировна (род. 1990) — российская дзюдоистка.

Примечания

См. также 
 Тимонино